Grupp 2 i Europamästerskapet i fotboll 1992 spelades mellan den 12 och 18 juni 1992.

Tabell

Matcher

Nederländerna mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=NED-SCO
|nr       = 
|bild     = NED-SCO 1992-06-12.svg
|datum    = 12 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Dennis Bergkamp 
|mål2     = 
|arena    = Gamla Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 35720
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

OSS mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=CIS-GER
|nr       = 
|bild     = CIS-GER 1992-06-12.svg
|datum    = 12 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Igor Dobrovolski 
|mål2     =  Thomas Häßler
|arena    = Idrottsparken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 17410
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=SCO-GER
|nr       = 
|bild     = SCO-GER 1992-06-15.svg
|datum    = 15 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Karl-Heinz Riedle Stefan Effenberg
|arena    = Idrottsparken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 17638
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot OSS

{{Resultat med trupp|id=NED-CIS
|nr       = 
|bild     = NED-CIS 1992-06-15.svg
|datum    = 15 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Nya Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 34440
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=NED-GER
|nr       = 
|bild     = NED-GER 1992-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Frank Rijkaard Rob Witschge Dennis Bergkamp 
|mål2     =  Jürgen Klinsmann
|arena    = Nya Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 37725
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot OSS

{{Resultat med trupp|id=SCO-CIS
|nr       = 
|bild     = SCO-CIS 1992-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1992
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Paul McStay Brian McClair Gary McAllister 
|mål2     = 
|arena    = Idrottsparken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 14660
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp 2